O termo "code monkey" é uma referência genérica a um programador de computadores ou a qualquer profissional cuja atividade principal seja escrever linhas de código. O termo é comumente aplicado aos trainees e aos funcionários júnior das empresas de informática. Em outra acepção, a expressão "code monkey" descreve uma forma de o programador transferir a seus superiores a responsabilidade sobre algo que está desenvolvendo, ou uma forma dele reclamar do fato de estar apenas cumprindo ordens, como na frase "não me pergunte por que eu tenho que escrever um compilador em COBOL, sou apenas um 'code monkey'".

Etimologia e uso 

A origem do termo "code monkey" é desconhecida. Historicamente, a palavra "monkey" (macaco, em inglês) tem sido utilizada, no inglês, para fazer referência aos profissionais mais novos, recém-contratados, estagiários e trainees. O termo "grease monkey", por exemplo, faz referência aos mecânicos de automóveis que não fazem mais do que apertar parafusos e trocar pneus, enquanto "tape monkey" se refere aos operadores de áudio que atuam nas esferas mais básicas de sua profissão. Nos sécs. XVIII e XIX, a expressão "powder monkey" designava meninos de cerca de 10 anos de idade cuja atividade era carregar canhões com pólvora. O termo "web monkey", como no site americano Webmonkey, é uma derivação mais específica de "code monkey". O termo descreve genericamente um profissional com habilidades limitadas, cujas atividades envolvem pouca responsabilidade, no sentido de que até mesmo um macaco (daí a palavra "monkey"), se treinado fosse, poderia realizá-las.

É possível que seja uma referência do macaco do Teorema do macaco infinito onde, mesmo um macaco consegue criar uma obra de William Shakespeare.

Terminologia informática
Palavras, frases e expressões em inglês